Николеску ()
 — топоним, населенный пункт
Находится в жудеце Брэила в Румынии. Расположен на высоте 6 метров над уровнем моря, население составляет 1692 человека. Координаты 44°49’0 «северной широты» и 27°49’60 «восточной долготы» или 44,8167 и 27,8333.
Также известен как Nicolesti, Nicoleşti.

 — румынская фамилия. Известные носители

 Николеску, Мирон (1903—1975) — румынский математик, академик Академии СРР (1955) и её президент (с 1966). С 1948 года — директор института математики академии и профессор Бухарестского университета.
 Николеску, Фауст (1880—1951) — румынский композитор.
 Николеску, Татьяна Николаевна (род. 1923) — литератор и историк русской и румынской литературы, профессор.